Název Sudoměř má více míst:
 Sudoměř (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Sudoměř (Čejetice) – část obce Čejetice v okrese Strakonice
 podle jihočeské Sudoměře jsou označeny Bitva u Sudoměře a Památník Jana Žižky u Sudoměře

Související články 
 Sudoměřice